Seznam letališč Kopenske vojske ZDA.

Seznam 
 Allen Army Airfield
 Amdee Army Airfield
 Armstrong Army Airfield
 Biggs Army Airfield
 Blackstone Army Airfield
 Bradshaw Army Airfield
 Bicycle Lake Army Airfield
 Bucholz Army Airfield
 Butts Army Airfield
 Cairns Army Airfield
 Campbell Army Airfield
 Camp Blanding Army Airfield
 Condron Army Airfield
 Davison Army Airfield
 Dawson Army Airfield
 Dillingham Army Airfield
 Dyess Army Airfield
 Felker Army Airfield
 Forney Army Airfield
 Fort Harrison Army Airfield
 Giebelstadt Army Airfield
 Godman Army Airfield
 Grafenwöhr Army Airfield
 Gray Army Airfield
 Grayling Army Airfield
 Hagler Army Airfield
 Hanau Army Airfield
 Heidelberg Army Airfield
 Hohenfels Army Airfield
 Hood Army Airfield
 Hunter Army Airfield
 Illesheim Army Airfield
 Kastner Army Airfield
 Ladd Army Airfield
 Laguna Army Airfield
 Landstuhl Army Airfield
 Lawson Army Airfield
 Libby Army Airfield
 Los Alamitos Army Airfield
 Mackall Army Airfield
 Marshall Army Airfield
 Martindale Army Airfield
 Michael Army Airfield
 Miller Army Airfield
 Muir Army Airfield
 Philips Army Airfield
 Polk Army Airfield
 Post Army Airfield
 Redstone Army Airfield
 Robert Gray Army Airfield
 Robinson Army Airfield
 Sherman Army Airfield
 Simmons Army Airfield
 Stallion Army Airfield
 Stuttgart Army Airfield
 Vagabond Army Airfield
 Wainwright Army Airfield
 Wake Island Army Airfield
 Wheeler Army Airfield
 Wheeler-Sack Army Airfield
 Wiesbaden Army Airfield
 Wildflecken Army Airfield
 Wright Army Airfield

Kopenska vojska ZDA
Kopenska vojska Združenih držav Amerike